El nombre de Convento de la Inmaculada Concepción o Monasterio de la Inmaculada Concepción, o cualquiera de sus variantes:
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como conventos, o monasterios, en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción.

Advocación 
 Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción – Festividad: 8 de diciembre.

Conventos y monasterios

en España 
 Convento de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Bilbao.
 Monasterio de la Inmaculada Concepción, templo católico en la localidad de Cieza.
 Convento de la Inmaculada Concepción (o Convento de las Terreras) (B.I.C. 1991), templo católico en la ciudad de Ciudad Real.
 Convento de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de Consuegra.
 Convento de la Concepción Jerónima en Madrid, situado junto al Hospital de la Latina 
 Convento de la Inmaculada Concepción, templo católico en la ciudad de León.
 Monasterio de la Inmaculada Concepción (B.I.C. 1982), templo católico en la localidad de Loeches, Madrid.
 Convento de la Purísima Concepción, en Valladolid.